Hicks steht für:
 Hicks (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (2220) Hicks, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Hicks Motocycle Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hicks’sche Nachfragefunktion

Hicks steht zudem für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hicks (Arkansas)
 Hicks (Illinois)
 Hicks (Louisiana)

geografische Objekte
 Hicks Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Hick
 Higgs
 Hix